Стрик (, ) — нидерландская и английская фамилия. Известные носители:
 Стрик, Дейв — лауреат премии Общества специалистов по визуальным эффектам за окружение в полнометражном мультфильме (2017).
  (1923—2010) — американский кинопродюсер, режиссёр и сценарист, лауреат премии BAFTA за документальный фильм (1959) и премии «Оскар» за короткометражный документальный фильм (1970).
 Стрик, Йоэль (род. 1966) — израильский генерал.
  (род. 1946) — американский нейробиолог, заведующий кафедрой нейробиологии Питтсбургского университета, член Национальной академии наук США (с 2012).
 Стрик, Плён (1944—2022) — нидерландский футболист, защитник.
 Стрик, Решад (род. 1981) — австралийский актёр.
 Стрик, Уэсли (род. 1954) — американский сценарист.
  (1858—1933) — американский бейсболист, игрок клуба Американской ассоциации «Луисвилл Колонелс» (1882).

См. также